Aston Martin V8 ist Teil der Modellbezeichnung mehrerer Sportwagen von Aston Martin:

Verschiedene Modelle:
V8, 1972–1989, siehe Aston Martin V8 (1972)
V8 Lagonda, 1976–1989, siehe Aston Martin Lagonda
V8 Virage, 1988–1995, siehe Aston Martin Virage
V8 Coupé, 1996–2000 (Nachfolger des Virage), siehe Aston Martin V8 (1996)

Vantage Modell:
 V8 Vantage, 1977–1989, siehe Aston Martin V8 Vantage (1977)
 V8 Vantage, 1993–1999, siehe Aston Martin Virage
 V8 Vantage, seit 2005, siehe Aston Martin V8 Vantage